USS Lexington ist ein traditioneller Schiffsname der US-Marine. Er erinnert an den Ort des ersten Gefechts im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Bisher wurde der Name fünfmal vergeben.

Liste 
 USS Lexington (1776), eine Brigantine, erworben: 1776, an Großbritannien verloren: 1777
 USS Lexington (1825), eine Schaluppe, Indienststellung: 1826, verkauft: 1860
 USS Lexington (1861), ein Raddampfer, zum Kanonenboot umgebaut, Indienststellung: 1861
 USS Lexington (CV-2), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1927, gesunken: 1942
 USS Lexington (CV-16), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1943, Außerdienststellung: 1991, jetzt Museumsschiff

Lexington